Melíd, Meliténé, állam Kis-Ázsiában az i. e. 2. évezredben
 Malatya, törökországi tartomány
 Malatya, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Malatya, az azonos nevű török tartomány székhelye